Obturador viene del verbo obturar que es tapar o cerrar una abertura o conducto introduciendo o aplicando un cuerpo. 

El término puede referirse a:

En fotografía:
 El obturador controla el tiempo durante el que llega la luz a la película fotográfica.
 La velocidad de obturación es el tiempo de exposición.

En anatomía:
 Nervio obturador, rama del plexo lumbar
 Músculo obturador interno, u.no de los músculos de la pelvis.
 Músculo obturador externo, uno de los músculos de la pelvis.

Referencias